Торченьо () — коммуна в Италии, располагается в провинции Тренто области Трентино-Альто-Адидже.

Население составляет 696 человек (2008 г.), плотность населения составляет 46 чел./км². Занимает площадь 15 км². Почтовый индекс — 38051. Телефонный код — 0461.

Покровителями коммуны почитаются святые апостолы Варфоломей и Андрей Первозванный, празднование 24 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики